El Rincón kan syfta på följande platser:

Honduras 

 El Rincón, Honduras, Departamento de Comayagua,

Mexiko 

 El Rincón, Cadereyta de Montes, 
 Rincón de San Lucas, ort, Delstaten Mexiko, Luvianos, 
 El Rincón, Tantoyuca, 
 El Rincón, Ixcatepec, 
 El Rincón, Malinaltepec, 
 El Rincón, Jilotepec, 
 El Rincón, Puebla, Tlacuilotepec, 
 El Rincón, Acapulco de Juárez, 
 El Rincón, Tepecoacuilco de Trujano, 
 El Rincón, Atlahuilco, 
 El Rincón, Huimilpan, 
 El Rincón, Atzalan, 
 El Rincón, Otáez, 
 El Rincón, Axtla de Terrazas, 
 El Rincón, San Felipe, 
 El Rincón, Uxpanapa, 
 El Rincón, Morelos, Miacatlán, 
 El Rincón, Zimapán, 
 El Rincón, Jalacingo, 
 El Rincón, Jilotlán de los Dolores, 
 El Rincón, Chiconamel, 
 El Rincón, Gutiérrez Zamora, 
 El Rincón, Topia, 

Robotskapade Hondurasförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar